Kobi steht für:

 Kobi (Georgien), Dorf in Georgien (Region Mzcheta-Mtianeti)
 Kobi (Russland), Dorf in Russland (Republik Tschetschenien)

 Kobi (Fluss), Fluss in Ghana

 das Gymnasium Koblenzer Straße in Düsseldorf

Kobi ist der Familienname folgender Personen:
 Emil E. Kobi (1935–2011), Heilpädagoge
 Walter Kobi (1912–2000), Schweizer Gewerkschafter und Politiker

KOBI steht für:
 ICAO-Code von Flughafen Woodbine Municipal

Siehe auch:
 Cobi
 COBie
 Khobi
 Koby
 Gobi

Abkürzung